Rötlein ist ein Ortsteilname:

 Rötlein (Fichtenau), Weiler im Ortsteil Lautenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rötlein (Zeulenroda-Triebes), Ortsteil von Zeulenroda, Stadt Zeulenroda-Triebes, Landkreis Greiz, Thüringen